Miejscowości w Polsce 
 Helenowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie 
 Helenowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska 
 Helenowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Szulborze Wielkie 
 Helenowo – część wsi Maluszyn  w województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, w gminie Szczutowo
 Helenowo – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański
 Helenowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg 
 Helenowo – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew
 Helenowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek 
 Helenowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin

 Inne
 Helenowo – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Międzylesie
 Helenowo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Helenowo  – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.

Zobacz też Helenowo-Gadomiec, Helenowo Nowe, Helenowo Stare, Helenów